Христо Вълчанов може да се отнася за:

 Христо Вълчанов (футболист)
 Христо Вълчанов (оператор)